Барио Сан Педро има више значења:

 Барио Сан Педро, Ла Консепсион Сан Педро (Алмолоја де Хуарез), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Барио Сан Педро, Ел Еспинал (Сан Симон де Гереро), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Барио Сан Педро (Сонакатлан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Барио Сан Педро (Сан Агустин Локсича), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Барио Сан Педро (Сан Хуан Ачиутла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Барио Сан Педро (Сан Педро и Сан Пабло Ајутла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Барио Сан Педро (Сан Педро и Сан Пабло Текистепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Барио Сан Педро (Сан Симон Алмолонгас), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Барио Сан Педро (Санта Круз Зензонтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Барио Сан Педро (Силитла), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику